The Mosquito Coast ist der englische Originaltitel folgender US-amerikanischer Werke:
 Moskito-Küste, Roman (1981)
 Mosquito Coast, Spielfilm (1986)
 Moskito-Küste, Fernsehserie (seit 2021)

Siehe auch:
 Moskito-Küste